Meriam est un nom commun et un nom propre.

Nom commune 
 Le meriam, langue des Meriam, habitants des îles du détroit de Torres, dans l'État australien du Queensland.

Personnes

Prénom

Patronyme 

 Francis Jackson Meriam (1837-1865), abolitionniste américain.